Lista 353 gmin w departamencie Ille-et-Vilaine we Francji.

 (CAR) – gminy aglomeracji Rennes Métropole utworzone w 2000.
 (CAS) – gminy aglomeracji Pays de Saint-Malo utworzone w 2001.
 (CAV) – gminy aglomeracji Vitré utworzone w 2002.

Gminy we Francji